Ferdinand de Portugal peut désigner :

 Ferdinand de Portugal ou  Ferdinand de Bourgogne ou Fernand ou Ferrand de Flandre ( - † Noyon, ) ; Infant de Portugal et comte de Flandre et de Hainaut de 1212 à 1233 par son mariage avec la comtesse Jeanne de Constantinople.
Ferdinand de Portugal, seigneur de Serpa (1217-1246), troisième enfant du roi Alphonse II;Ferdinand  de Portugal (°1345 - †1383), roi de Portugal et des Algarves de 1367 a 1383.  
 Ferdinand de Portugal (°1402 - †1443), fils du roi Jean  de Portugal ; bienheureux chrétien fêté le 5 juin.Ferdinand de Portugal (°1433 - †1470), infant de Portugal,  duc de Beja et  duc de Viseu.Ferdinand II de Portugal (°1816 - †1885), roi consort de Portugal et des Algarves par son mariage avec Marie II de Portugal. Ferdinand de Portugal'' (°1846 - †1861), infant de Portugal, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, duc de Saxe est le quatrième fils de la reine Marie II de Portugal et de son époux le roi-consort Ferdinand II..

Voir aussi

Références